Горицы — название населенных пунктов:

Белоруссия 
 Горицы — деревня в Дрогичинском районе Брестской области;

Россия 
 Горицы — деревня в Выгоничском районе Брянской области.
 Горицы — деревня в Жирятинском районе Брянской области.
 Горицы — деревня в Погарском районе Брянской области.
 Горицы — деревня в Селивановском районе Владимирской области.
 Горицы — село в Суздальском районе Владимирской области.
 Горицы — деревня в Грязовецкий район Вологодской области
 Горицы — село в Кирилловском районе Вологодской области.
 Горицы — село в Шуйском районе Ивановской области.
 Горицы — деревня в Ульяновском районе Калужской области.
 Горицы — деревня в Кадыйском районе Костромской области.
 Горицы — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Горицы — село в Добровском районе Липецкой области.
 Горицы — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Горицы — деревня в Клинском районе Московской области.
 Горицы — деревня в Навашинском районе Нижегородской области.
 Горицы — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
 Горицы — село в Спасском районе Рязанской области.
 Горицы — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Горицы — село в Кимрском районе Тверской области.
 Горицы — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.
 Горицы — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Горицы — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Горицы — деревня в Переславском районе Ярославской области.

См. также 
 Горица
 Новые Горицы
 Сербины Горицы